Мни́хи может означать:

 Мнихи — простое в приготовлении блюдо, сухари или сушки, размоченные в воде или в вине, с добавлением специй, обжаренные в сале или масле.
 Мнихи — деревня в Вороновском районе Гродненской области Белоруссии.